Charles Lee (1732-1782) – generał Armii Kontynentalnej
 Charles Lee (1758-1815) – amerykański prawnik i polityk
 Charles Lee (1984) – amerykański koszykarz